Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 695 dans le monde.
 
 Route 695 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 695 en France